I. Leó pápa (390 k. – 461, uralk. 440–461)
 I. Leó bizánci császár (401–474, uralk. 457–474)
 I. Leó örmény király (1150–1219, uralk. 1199–1219)